Epi steht für:
 Épi, eine Insel in Vanuatu
 Kosename eines spanischen Basketballspielers, siehe Juan Antonio San Epifanio

epi steht für:
 epi(-), eine griechische Präposition und Vorsilbe mit der Bedeutung „auf“, siehe Liste griechischer Präfixe #epi, Liste der Präpositionen im Neugriechischen
 Epie (ISO-639-3-Code), edoide Sprache in Nigeria
 Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter

EPI steht als Abkürzung für:
 Earth Policy Institute, US-amerikanische Umweltorganisation
 Echo-Planar-Imaging, ein Verfahren der Magnetresonanztomografie
 Economic Policy Institute, eine wirtschaftspolitische Denkfabrik in den USA
 Edelweißpiraten
 Elektronische Programminformation, siehe Electronic Program Guide (EPG)
 Ends per Inch, Maß für die Dichte des Karkassengewebes eines Reifens, siehe Karkasse (Reifen)
 Environmental Performance Index, ein eine Reihe von Indikatoren zusammenfassender Umweltindex
 Erich Pommer Institut, Institut für Medienrecht, Medienwirtschaft und Medienforschung in Potsdam-Babelsberg
 EPI Stiftung, siehe Schweizerische Epilepsie-Stiftung
 Epigraph (Mathematik), Teilmenge von Punkten, die auf oder über einem Funktionsgraphen liegen
 Epilepsie, eine neurologische Krankheit
 Epileptischer Anfall, ein anfallsweiser Zustand im Rahmen einer Epilepsie
 Epinephrin, das Stresshormon Adrenalin
 Episiotomie, der Dammschnitt (bei einer Geburt)
 Epitaxieschicht, siehe Epitaxie
 Estimated Premium Income, die geschätzte Prämieneinnahme von Versicherungsverträgen
 Europrop International, Luftfahrt-Unternehmen, Hersteller des Turbotriebwerks EPI TP400
 European Payments Initiative, Projekt zur Schaffung einer einheitlichen paneuropäische Zahlungslösung  
 European Processor Initiative, EU-Programm für die Entwicklung einer europäischen Prozessor-Familie
 Exokrine Pankreasinsuffizienz, eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse
 Exploding Plastic Inevitable, eine Multimedia-Show des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol
 Extrinsic Pathway-Inhibitor, ein körpereigener Hemmstoff der Blutgerinnung
 Powiat Piotrkowski in der Woiwodschaft Łódź, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Refraktive Epikeratophakie, eine Augenoperationsmethode bei Keratokonus

Siehe auch:

Abkürzung